Sandwip – comune del Bangladesh
 Sandwip – isola del Bangladesh